Příjmení Svendsen nosí více osobností:

 Emil Hegle Svendsen (* 1985), norský biatlonista
 Johan Svendsen (1840–1911), norský skladatel, dirigent a houslista
 Lars Fr. H. Svendsen (* 1970), norský spisovatel a filosof

Externí odkazy